Боццетто — скульптурный эскиз, этюд будущего произведения.
 Боццетто, Бруно — итальянский художник-мультипликатор, карикатурист и режиссёр.
 Боццетто, Матьё — профессиональный французский сноубордист.